Сезон 2000/01 стал для «Боруссии» 25-м в чемпионате Германии и 91-м со дня основания клуба. После провала в прошлом сезоне руководство пошло на перемены. В команду был  приобретен ряд игроков, а на место главного тренера был назначен бывший игрок команды, обладатель Золотого Мяча Маттиас Заммер. Команда сразу же стала показывать уверенную игру и окончила первенство на 3-м месте, получив медали впервые за 4 года.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

12.025.000

Зима 

15.550.000

Ушли из клуба

Лето 

2.300.000

Зима 

0

Общие убытки:27.575.000

Общая прибыль:2.300.000

Разница:25.275.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2000/2001